

Persone
Ambrogio Gianotti – presbitero e partigiano italiano
Daniele Gianotti – vescovo italiano
Fabiola Gianotti – fisica italiana
Francesco Gianotti – architetto italiano naturalizzato argentino
Gian Franco Gianotti – filologo italiano
Giovanni Battista Gianotti – artista, decoratore e designer italiano
Lorenzo Gianotti – politico italiano
Maria Grazia Sestero Gianotti – politica italiana
Primo Gianotti o Giannotti – allenatore di calcio uruguaiano

Altro
214819 Gianotti – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Giannotti